Варшава — місто, столиця Польщі
 Варшава — селище, Зміїногорський район, Алтайський край, Росія

Див. також 
 Ворсо

ru:Варшава (значения)